Spartecerus är ett släkte av skalbaggar. Spartecerus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Spartecerus